Sumo steht für:
 Sumō, ein japanischer Kampfsport
 Sumo (Band), eine argentinische Band
 Sumo Citrus®, US-amerikanischer Markenname der Dekopon
 Sumo (Sprache), eine in Nicaragua und Honduras gebräuchliche Sprache
 Mayangna (auch Sumo), ein Volk in Nicaragua und Honduras

Sumo ist der Künstlername von:
 Tama Sumo, deutsche House- und Techno-DJ

SUMO steht als Abkürzung für:
 Simulation of Urban MObility, eine Open-Source Verkehrssimulation
 Singly Occupied Molecular Orbital zur Beschreibung eines elektronisch einfach besetzten Molekülorbitals
 Small Ubiquitin-related Modifier, eine Proteinfamilie
 Suggested Upper Merged Ontology, eine Sammlung von Ontologien
 eine Art des Motorrad-Rennsports, siehe Supermoto

SUMo steht als Abkürzung für:
 Software Update Monitor, Software zur Analyse und Aktualisierung aller installierten Software

Siehe auch:

SUMO